Thomas Dekker, scrittore e drammaturgo inglese (1572 circa – 1632)
 Thomas Dekker, ciclista su strada olandese (1984 -
 Thomas Dekker, attore e cantante statunitense (1987 -